ARC, sigles de l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
 ARC, sigles angleses del Campionat de l'Àfrica de Ral·lis
 ARC, sigles angleses del Centre d'Investigació Ames
 ARC, una antiga marca valenciana de motocicletes